Jérôme-Napoléon Bonaparte (1805-1870), fils de Jérôme Bonaparte, ancien roi de Westphalie, et d’Elizabeth Patterson, et neveu de Napoléon  ;
 Jérôme-Napoléon Bonaparte (1830-1893), un officier franco-américain, fils du précédent.